Боуї, Боуі () — англійське прізвище. Відомі носії:

 Боуї Анджела (нар. 1949) — американська актриса і модель, перша дружина Девіда Боуї.
 Боуї Джеймс (1796—1836) — американський авантюрист, герой Війни за незалежність Техасу, творець і популяризатор ножа «боуї».
 Боуї, Девід (справжні ім'я Девід Роберт Джонс; 1947—2016) — британський рок-музикант, співак, актор, художник, перший чоловік Анджели Боуї.
  Боуї Зоуі (справжнє ім'я Данкан Джонс; нар. 1971) — британський режисер, син Девіда Боуї.
 Боуї Лестер (1941—1999) — американський джазовий музикант, композитор.
 Боуї Сем (нар. 1961) — американський баскетболіст.
 Боуї Торі (нар. 1990) — американська легкоатлетка, бігунка на короткі дистанції і стрибунка в довжину.
 Боуї Вільям (1872—1940) — американський інженер-геодезист.
 Боуї Ентоні (нар. 1963) — американський баскетболіст.

Див. також 
 Ніж Боуї () — тип американського національного ножа, названий на честь Джеймса Боуї; також тип ножового клинка зі скосом обуха («Щучкою», кліп-пойнт, )
  Буї — округ у штаті Техас (США)
 Бові